Му́ра:

Топоним 
Населённые пункты
 Мура — город в Испании.
 Мура — коммуна в Италии.
 Мура — город в Швеции.
Реки
 Мура (приток Ангары) — река в Иркутской области и Красноярском крае.
 Мура — река в Кемеровской области, приток Песчанки, притока Кии.
 Мура (приток Сали) — река в Удмуртии.
 Мура (нижний приток Шегарки) — река в Томской области.
 Мура (верхний приток Шегарки) — река в Томской области.
 Мура (приток Дравы) — река в Австрии и Словении.

Персоналии 
 Му́ра, Му́рочка — уменьшительные варианты имени Мария.
 Мура (ум. 645) — ирландский святой.
 Мура (1892—1940) — псевдоним итальянской писательницы Марии Ассунты Джулии Вольпи Наннипьери.
 Мура, Такаси (род. 1960) — японский фигурист, чемпион Японии в парном катании (1979—1980), отец Такахито Муры.
 Мура, Такахито (род. 1991) — японский фигурист, победитель Чемпионата четырёх континентов (2014).
 Мура, Франческо де (1696—1782) — итальянский художник.
 Мура, Эрик (род. 1963) — французский футболист.

Спорт 
 Мура () — хоккейная команда из города Мура в Швеции.
 Мура — словенский футбольный клуб из города Мурска-Собота.

См. также 

 Мура́ (разг.) — абсурд; синоним слов «ерунда», «чепуха», «бессмыслица».
 Мурра (значения)